«Новое время» (з рос. «Новий час») — російськомовна назва. Може означати:
 «Новое время» — російська щоденна газета, виходила в Петербурзі з 1868 по жовтень 1917.
 «Новое время» — російськомовний щотижневий журнал, що видається в Києві з 2014 року.
 «Новое время» — у минулому радянський та російський щотижневий журнал, що видавався в Москві з 1943 по 2017 рік. З 2007 по 2017 рік мав назву The New Times.